Kelsey Mitchell – cestista statunitense (n. 1995)
Kelsey Mitchell – ciclista canadese (n. 1993)